Hans Pohle ist der Name folgender Personen:

* Hans Pohle (Fußballspieler) (1916–nach 1954), deutscher Fußballspieler
 Hans Müller-Pohle (1906–nach 1969), deutscher Jurist und Wirtschaftsmanager
 Hans D. Pohle (1931–2019), deutscher Mediziner